Spomen-križ kod vukovarske bolnice

Spomen-križ na ušću Vuke u Dunav